

Чоловіки 
 Вадим Мішин — молдовський політик лівого спрямування, депутат Парламенту Молдови.
 Мішин Василь Павлович (1917—2001) — конструктор ракетно-космічної техніки. Академік Російської академії наук, Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Ленінської премії.
 Мішин Володимир Іванович (1932—2018) — фахівець у галузі електротехніки, доктор технічних наук, професор.
 Мішин Михайло Анатолійович (нар. 1947) — радянський і російський письменник, перекладач, сценарист і актор.
 Мішин Олексій Володимирович — російський борець греко-римського стилю, чемпіон та чотириразовий призер чемпіонатів світу, шестиразовий чемпіон та срібний призер чемпіон Європи, переможець та срібний призер Кубків світу, чемпіон Олімпійських ігор.
 Мішин Олексій Миколайович — радянський, російський тренер з фігурного катання.

Жінки 
 Мішина Анастасія Вікторівна — російська фігуристка, олімпійська чемпіонка.
 Мішина Ксенія Олександрівна — українська актриса театру і кіно.